Аав:
 Аав Евальд (1900–1939) — естонський композитор.
 Аав Герман (1878–1961) — предстоятель Фінляндської Православної Церкви.
 Аав Тину (нар. 1939) — естонський актор.

Естонські прізвища